Трояки — название нескольких населённых пунктов:
 Трояки — деревня в Калязинском районе Тверской области.
 Трояки — деревня в Сонковском районе Тверской области.